Ajoy Mukherjee ist der Name folgender Personen:

* Ajoy Mukherjee (Schachspieler) (Ajoy K. Mukherjee; * um 1969), indisch-englischer Fernschachspieler 
 Ajoy Kumar Mukherjee (1901–1986), indischer Politiker